Костята — опустевшая деревня в Добрянском районе Пермского края России. Входит в состав Сенькинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в центре края, в нижнем течении реки Кама.

Население

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Водный и автомобильный транспорт.

В соседнем селе Усть-Гаревая расположена пристань.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты на Каме
Населённые пункты Добрянского района
Населённые пункты без населения